Gira Civilización es la séptima gira que realizó la banda de rock argentino Los Piojos. Comenzó el 17 de agosto de 2007 y terminó el 18 de diciembre de 2008. Se desarrolló para presentar su último disco Civilización. La presentación oficial se realizó en Mar del Plata, para luego encarar la ruta hacia Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Trelew y otras ciudades más hasta llegar al estadio Luna Park, donde tocaron en noviembre con Manu Chao como invitado. Luego tocaron en el Estadio Único tras tocar dos veces en Neuquén, ya que el concierto en el estadio Polideportivo de Gimnasia se suspendió. Al año siguiente realizaron shows en Mar del Plata y Córdoba, y en abril vuelven nuevamente al estadio de River, para tocar luego en el estadio Luna Park en tres funciones seguidas. Al mes siguiente tocaron en España, y luego volvieron a la Argentina para tocar en Rosario. En junio hicieron otros 4 shows en el estadio Luna Park, que fueron los últimos con Daniel Fernández como guitarrista de la banda tras 20 años, quien se separó para darle vida a La Franela, y en su reemplazo entra Juanchi G. Bisio. Con él hicieron varios shows en Argentina y Europa, para luego volver otra vez, haciendo varios shows hasta despedir el año otra vez en el estadio Luna Park. Hicieron 11 shows en el estadio en tan sólo un año. En el año siguiente hicieron una gira por los 20 años, que culminó con un show en el estadio de River el 30 de mayo, y tras esto, la banda anuncia su separación, y de ella surgen nuevas bandas. Fue así que la banda terminó su carrera.

Lanzamiento del disco, gira y conciertos finales

2007 

El 7 de agosto se lanza Civilización, el último disco de Los Piojos. Consta de 13 temas, de los cuales uno de ellos, es decir el último, fue compuesto con Daniel Buira, antiguo baterista de la banda. La presentación oficial de este disco fue realizada con dos shows en el estadio Polideportivo Islas Malvinas el 17 y 18 de agosto. El 29 de agosto la banda toca en el Club Ingeniero Huergo otra vez. Se agregó una nueva función para el día siguiente. El 1 de septiembre, la banda llegó a Río Gallegos para tocar en el Microestadio Boxing Club, y luego tocaron en Trelew y Olavarría. El 21 de septiembre la banda toca en el Departamento Junín. El 22 y 29 de septiembre tocaron en Malargüe y Rosario. El 20 de octubre se presentaron en el estadio General Paz Juniors, y el 7 de noviembre en el Parque Sarmiento. El 9 y 11 de noviembre, la banda regresa a Tucumán y Jujuy tras tres años. No tocaban allí desde el 30 de julio y el 1 de agosto de 2004 en la gira de Máquina de sangre. El día 17 de noviembre la banda regresa a San Juan tras 6 años. El nuevo concierto tuvo lugar en el estadio Aldo Cantoni. 9 días después tocaron en el estadio Luna Park, y se agregó una función para el 27 de noviembre. En esos dos shows estuvo Manu Chao como invitado. El 9 de diciembre tocaron en Bahía Blanca. Se iba a realizar en el Club Estudiantes el 6 de septiembre, pero fue suspendido y se trasladó. El 11 y 12 de diciembre tocan dos veces en el estadio Ruca Che, y luego despiden el año tocando el 22 de diciembre en el Estadio Único. En realidad el concierto se iba a realizar en el estadio Polideportivo de Gimnasia el 15 de diciembre, pero se suspendió por problemas con la Intendencia de la ciudad. Fue así que despidieron el año.

2008 

Comienzan un nuevo año tocando en el estadio Polideportivo Islas Malvinas el 20 de enero, en el mismo lugar donde presentaron el último disco. El 10 de febrero tocaron otra vez en la Plaza Próspero Molina, en el marco de la edición N.º 8 del Cosquín Rock. El 5 de abril volvieron otra vez al estadio de River para participar de la cuarta edición del Quilmes Rock junto a Guasones, Las Pelotas, Ratones Paranoicos y No Te Va Gustar. Luego del concierto, la banda regresó al estadio Luna Park, tocando el 19, 20 y 21 de abril, agotando así las tres funciones. En mayo, la banda regresó nuevamente a España, con fechas del 1 y 2 de mayo. La primera fecha consistió en una nueva participación de la banda en el Viña Rock. El regreso a la Argentina ocurrió con dos conciertos en el estadio de Newell's los días 9 y 10 de mayo, y luego volvieron a tocar otra vez en el estadio Luna Park los días 3, 4, 13 y 14 de junio, siendo estos los últimos 4 shows con Daniel Fernández como guitarrista de la banda. En septiembre se alejó de la banda tras 20 años y formó La Franela. En su reemplazo entró Juanchi G. Bisio, con quien tocaron en Willie Dixon. 10 días después tocaron en el estadio Auxiliar Chateau Carreras, a 12 años de su debut en el estadio Obras. Los rumores de la separación de la banda se hicieron cada vez más y más fuertes. Entre el 1 y 20 de octubre hicieron varios shows por España, Italia y Alemania, y el 8 de noviembre, la banda regresó a la Argentina para tocar en la edición rosarina del Quilmes Rock. El 15 de noviembre tocaron en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes, y el 20 y 22 de noviembre hicieron lo suyo en Neuquén Capital y Caleta Olivia. En diciembre, la banda despide el año con otros 4 shows en el estadio Luna Park los días 10, 11, 12 y 18 de diciembre. En tan sólo un año, Los Piojos rompieron el récord al hacer 11 presentaciones en un mismo escenario.

2009 

Iniciaron el año con un concierto en el estadio Polideportivo Islas Malvinas el 22 de enero. El 22 de febrero participan de la novena edición del Cosquín Rock. Un mes después tocan por primera vez en tierras chilenas, en un concierto que tuvo lugar el 26 de marzo en el Movistar Arena. El 4 de abril volvieron al estadio de River para participar de la quinta edición del Quilmes Rock junto a Kapanga, Divididos, Los Cafres y Fidel Nadal. El 2 de mayo iban a tocar en el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta, pero el concierto tuvo que ser suspendido, y 12 días después harían lo propio en el Club Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el concierto se pasó al estadio de River otra vez, y la fecha elegida fue el 30 de mayo, lo que fue llamado de antemano El último ritual, cosa que a muchos fanes dejó molestos. El recital iba a terminar con Finale, pero estaban fuera de la lista de temas prevista. Terminaron finalmente con Muévelo. En fin, Los Piojos vaciaron su vaso, y son una leyenda del rock argentino. Al separarse la banda, se formaron Ciro y los Persas, Revelados (luego su guitarrista pasó a Las Pelotas y tiempo después falleció), La que Faltaba y El Vuelo de la Grulla.

Conciertos 

  17/08/2007 - Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata
  18/08/2007 - Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata
  29/08/2007 - Club Ingeniero Huergo, Comodoro Rivadavia
  30/08/2007 - Club Ingeniero Huergo, Comodoro Rivadavia
  01/09/2007 - Microestadio Boxing Club, Río Gallegos
  04/09/2007 - Racing Club, Trelew
  08/09/2007 - Club Estudiantes, Olavarría
  21/09/2007 - Departamento Junín, Mendoza
  22/09/2007 - Centro Cultural y Deportivo, Malargüe
  29/09/2007 - Hipódromo del Parque Independencia, Rosario
  20/10/2007 - Estadio General Paz Juniors, Córdoba
  07/11/2007 - Parque Sarmiento, Río Cuarto
  09/11/2007 - Estadio Central Córdoba, Tucumán
  11/11/2007 - Estadio de la Tablada, Jujuy
  17/11/2007 - Estadio Aldo Cantoni, San Juan
  26/11/2007 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  27/11/2007 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  09/12/2007 - Corporación de Comercio, Bahía Blanca
  11/12/2007 - Estadio Ruca Che, Neuquén
  12/12/2007 - Estadio Ruca Che, Neuquén
  22/12/2007 - Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
  20/01/2008 - Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata
  10/02/2008 - Plaza Próspero Molina, Córdoba
  05/04/2008 - Estadio River Plate, Buenos Aires
  19/04/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  20/04/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  21/04/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  01/05/2008 - Auditorio Municipal, Villarrobledo
  02/05/2008 - Sala Assaig, Mallorca
  09/05/2008 - Estadio Newell's Old Boys, Rosario
  10/05/2008 - Estadio Newell's Old Boys, Rosario
  03/06/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  04/06/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  13/06/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  14/06/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  18/09/2008 - Willie Dixon, Rosario
  28/09/2008 - Estadio Auxiliar Chateau Carreras, Córdoba
  01/10/2008 - Sala La Riviera, Madrid
  03/10/2008 - Sala RockStar, Bilbao
  07/10/2008 - Sala Razzmatazz I, Barcelona
  08/10/2008 - Sala Greenspace, Valencia
  10/10/2008 - Sala Gamma, Murcia
  11/10/2008 - Sala Industrial Copera, Granada
  16/10/2008 - Alcatraz, Milán
  20/10/2008 - Sala La Fabrik, Hamburgo
  08/11/2008 - Hipódromo del Parque Independencia, Rosario
  15/11/2008 - Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, Corrientes
  20/11/2008 - Estadio Ruca Che, Neuquén
  22/11/2008 - Monumento al Petrolero Obrero, Caleta Olivia
  10/12/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  11/12/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  12/12/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  18/12/2008 - Estadio Luna Park, Buenos Aires

Otros conciertos 

  22/01/2009 - Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata
  22/02/2009 - Comuna San Roque, Córdoba
  26/03/2009 - Movistar Arena, Santiago
  04/04/2009 - Estadio River Plate, Buenos Aires
  30/05/2009 - Estadio River Plate (show de despedida), Buenos Aires

Conciertos suspendidos 

  02/05/2009 - Estadio Gimnasia y Tiro, Salta (*)

Formación durante la primera parte de la gira 

 Andrés Ciro Martínez - Voz y armónica (1989-2009)
 Gustavo Kupinski - Guitarra (1991-2009)
 Daniel Fernández - Guitarra (1988-2008)
 Sebastián Cardero - Batería (2000-2009)
 Miguel Ángel Rodríguez - Bajo (1988-2009)
 Miguel de Ipola - Teclados (2003-2009)

Formación del resto de la gira y los otros shows 

 Andrés Ciro Martínez - Voz y armónica (1989-2009)
 Gustavo Kupinski - Guitarra (1991-2009)
 Juanchi G. Bisio - Guitarra (2008-2009)
 Sebastián Cardero - Batería (2000-2009)
 Miguel Ángel Rodríguez - Bajo (1988-2009)
 Miguel de Ipola - Teclados (2003-2009)

Véase también 

 Civilización

Giras musicales de Los Piojos
Giras musicales de 2007
Giras musicales de 2008